Plötzensee kan syfta på:

Plötzensee (sjö i Barnim) – en sjö i landskapet Barnim, Tyskland
Plötzensee (sjö i Berlin) – en sjö tillhörande stadsdelen Wedding i Berlin
Plötzensee, Berlin – ett område i stadsdelen Charlottenburg-Nord i Berlin
Plötzensee – ett fängelse i området Plötzensee i Berlin, se Plötzenseefängelset
Gedenkstätte Plötzensee – minnesplats och informationscentrum över avrättade i Plötzenseefängelset under Nazityskland